Hauptstraße ou Hauptstrasse, équivalent de l'odonyme de langue française « Rue principale », est un nom de voie des pays germanophones. Il peut faire référence à :
 , voie d'Abtswind, ville de Bavière, en Allemagne ;
 , voie d'Alt-Hohenschönhausen, quartier de Berlin, en Allemagne ;
 , voie de Schöneberg, quartier de Berlin, en Allemagne ;
 , voie de Dresde, ville de Saxe, en Allemagne ;
 , voie de Gartow, ville de Basse-Saxe, en Allemagne ;
 , voie de Heidelberg, ville de Bade-Wurtemberg, en Allemagne ;
 , voie de Merkendorf, ville de Bavière, en Allemagne ;
 , voie de Radebeul, ville de Saxe, en Allemagne ;
 , voie de Wennigsen, ville de Basse-Saxe, en Allemagne.

Voir aussi 
 anglais : Main Street ;
 français : Rue Principale ou Grande Rue ;
 suédois : .

Sources